Еле́на Эми́льевна Зеле́нская (род. 1 июня 1961, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская оперная певица (сопрано), педагог, солистка Большого театра с 1996 года. Народная артистка РФ (2001)

Биография 
Родилась 1 июня 1961 года в Баку.

В 1979—1984 гг. обучалась в Бакинской государственной консерватории им. У. Гаджибекова (класс профессора Г. К. Керимова).

В 1987—1991 гг. — солистка Государственного академического театра оперы и балета Азербайджанской ССР им. Ахундова.

В 1991—1996 гг. — солистка Московского театра «Новая опера».

В 1992—1996 гг. выступала в Венской камерной опере в партиях Графини в опере «Свадьба Фигаро» и Донны Эльвиры в опере «Дон Жуан» В. А. Моцарта.

В 1994 году дебютировала в Большом театре в партии Флории в опере «Тоска» Дж. Пуччини.

В 1996 году принята в Большой театр России

В 1998—2001 гг. выступала на Международном оперном фестивале в г. Савонлинна (Финляндия), где исполняла партии Леоноры ("Сила судьбы" Дж.Верди) и Аиды ("Аида" Дж.Верди)

В 1998 году исполнила партию Стефаны в опере Джордано «Сиберия» на Международном фестивале в Вексфорде (Ирландия).

В 1999 году приглашена в Дойче Оперу на Рейне (Дюссельдорф) , а также в Берлинскую Дойче Опере на партию Аиды в одноименной опере Дж. Верди, 

В 2000 году исполнила партию Леоноры («Сила Судьбы» Дж. Верди) в Датской Королевской Опере.

В 2001 году исполнила партию Амелии в опере Дж.Верди "Бал-маскарад" ,и в 2006 году партию Леоноры в опере  "Сила Судьбы" Дж.Верди  в Метрополитен Опера ,(США) 

В 2003 году исполнила партию Тоски в одноименной опере Дж.Пуччини на Международном Оперном фестивале в Эдинбурге  и Шотландской Королевской Опере (Шотландия), 

а также в Королевской  Опере Ла Монне (Брюссель)

В 2005 году была номинирована на национальную театральную премию «Золотая маска» за лучшую женскую роль в опере «Макбет» Дж. Верди (в партии Леди Макбет).

А также принимала участие в постановках и премьерах  в таких театрах ,как Гранд Опера Лисео (Барселона), Опера-Манхайм (Германия), Нью-Израиль Опера, Эрфурт Опера, 

Бремен Опера, Сингапур, Франкфурт Опера, Ла Фениче (Венеция), Сиэтл (США), Люцерн (Швейцария), Нюрнберг, Мальта, Ницца Опера, Парижская Национальная Опера (Франция,Париж)

Партии 
 Тоска («Тоска» Дж. Пуччини)
 Графиня Розина («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта)
 Лиза («Пиковая дама» П. Чайковского)
 Амелия («Бал-маскарад» Дж. Верди)
 Аида («Аида» Дж. Верди)
 Ярославна («Князь Игорь» А. Бородина)
 Наталья («Опричник» П. Чайковского)
 Татьяна («Евгений Онегин» П. Чайковского)
 Наташа («Русалка» А. Даргомыжского)
 Абигайль («Набукко» Дж. Верди)
 Купава («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова)
 Леонора («Сила судьбы» Дж. Верди)
 Леди Макбет («Макбет» Дж. Верди)
 Турандот («Турандот» Дж. Пуччини)
 Екатерина Львовна Измайлова («Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича)
 Рената («Огненный ангел» С. Прокофьева)
 Сента («Летучий голландец» Р. Вагнера)
 Эболи («Дон Карлос» Дж. Верди)
 Елизавета ("Дон Карлос" Дж.Верди)
 Одабелла ("Аттила" Дж.Верди)
 Дездемона ("Отелло" Дж.Верди)
 Анна ( "Виллисы" Дж.Пуччини)
 Мими( "Богема" Дж.Пуччини)
 Мини ( "Девушка с Запада" Дж.Пуччини)
 Сантуцца ( "Сельская честь" П.Масканьи)
 Валли ( "Валли" А.Каталани)
 Елизавета ( "Мария Стюарт" Г.Доницетти)
 Джоконда ("Джоконда" А.Понкьелли )
 Маддалена ("Андре Шенье" У.Джордано)

Дискография 
 1995 — сборник классических арий «Традиция» с Российским камерным оркестром.
 1996 — «Евгений Онегин» П. Чайковского, партия Татьяны, дирижер С. Фридман.
 2000 — «Русалка» А. Даргомыжского, партия Наташи, дирижер М. Эрмлер, Большой театр, DVD.
 2000 — «Аида» Дж. Верди, партия Аиды, VHS, Большой театр.
 2001 — Реквием Дж. Верди, партия сопрано, дирижер М. Эрмлер.
 2006 — «Мария Стюарт» Г. Доницетти, партия Елизаветы, дирижер Е. Колобов (запись 1993 г.).
 2017 --  "Шостакович,Вокальные циклы"  фирма  " Мелодия"

Награды 
 Народная артистка РФ (2001)
 Заслуженная артистка РФ (1995)
 Лауреат конкурса вокалистов им. Глинки (2 премия, 1991)
 Лауреат Международного конкурса оперных певцов им. Римского-Корсакова (Гран-при и 1 премия, 1994)
 Лауреат Премии Правительства РФ в области литературы и искусства (2017)

Примечания

Ссылки 
Информация на сайте Большого театра